Quidditch bezeichnet
 eine fiktive Sportart aus dem Harry-Potter-Universum, siehe Begriffe der Harry-Potter-Romane#Quidditch
 die in der Realität gespielte Sportart, die auf der fiktiven aufbaut, siehe Quidditch (Sport)